

Ноксвілл — місто, штат Арканзас
 Ноксвілл — місто, штат Іллінойс
 Ноксвілл — місто, штат Айова
 Ноксвілл — місто, штат Пенсільванія
 Ноксвілл — місто, штат Теннессі
 Ноксвілл — переписна місцевість, штат Джорджія